Essunga kan syfta på:

 Essunga (småort) – en småort i Essunga kommun
 Essunga kyrkby – en småort i Essunga kommun
 Essunga socken – en socken i Västergötland i Barne härad
 Essunga landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län
 Essunga församling – en församling i Skara stift
 Essunga kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Essunga församling i Skara stift
 Essunga kommun – en kommun i Västra Götalands län
 Essunga distrikt – ett distrikt från 2016